Ryan kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ryan Peak,

USA 

 Ryan, Oklahoma, Jefferson County, 
 Ryan, Iowa, Delaware County,

Se även 
 Mount Ryan

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar